Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tim Henman era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro David Nalbandian.

Nalbandian ha battuto in finale 6–4, 6–3, 6–2 Fernando González.

Teste di serie

  Tim Henman (quarti di finale)
  Juan Carlos Ferrero (semifinali)
  Roger Federer (semifinali)
  Albert Costa (primo turno)

 Andy Roddick (quarti di finale) 
 David Nalbandian (campione) 
 Fernando González (finale) 
 Àlex Corretja (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 2002
ATP Tour 2002